Исаа́к Соломо́нович Ка́цман () — советский оператор документального кино, фронтовой кинооператор в годы Великой Отечественной войны. Лауреат Сталинской премии третьей степени (1952).

Биография 
Родился в семье рабочего, в 1933 году окончил рабфак и курсы звукорадиотехников. С 1926 года был учеником киномеханика, с 1928 года работал киномехаником. Затем осветитель (с 1929 года) и помощник оператора (с 1930 года). С 1932 год работал помощником звукооператора и с 1935 — звукооператором. 

В 1940—1983 годы — оператор на Укркинохронике. В годы Великой Отечественной войны — фронтовой оператор.

Член Союза кинематографистов СССР с 1958 года

Фильмография 
 Звукооператор
  — Академик Лысенко
  — Юбилейный подарок
  — Город имени маршала
  — Иван Коробов
  — Лагерь у моря
  — Молодой колхозный сад
  — По Крыму
  — Производство сахара из свёклы
  — С Первым Мая
  — Первое Мая

 Оператор

  — День нового мира (совместно с группой операторов)
  — На Дунае (совместно с группой операторов)
  — День войны (совместно с группой операторов)
  — Битва за нашу Советскую Украину (редакция 1974 года; совместно с группой операторов)
  — Славяне, к оружию! (совместно с группой операторов)
  — Сталинград (совместно с группой операторов)
  — Львов советский (совместно с группой операторов)
  — VI сессия Верховного Совета УССР (совместно с группой операторов)
  — Днепрогэс возрождается
  — За Карпатами (совместно с В. Орлянкиным)
  — Первомай Победы (совместно с группой операторов)
  — Победа на Правобережной Украине (совместно с группой операторов)
  — Праздник Победы (совместно с группой операторов)
  — Украина возрождается (совместно с группой операторов)
  — Выборы в Верховный Совет Украины; Физкультурный парад; Днепрогэс
  — Донецкие шахтёры; Дашава — Киев ; Здобуток жовтня; Путь к изобилию; Польские крестьяне на Украине
  — Слава вождю
  — Воссоединённая Украина; ХТЗ; За мир; Цветущая Украина
  — Золотые руки; Праздник изобилия; Памяти великого писателя; Сельхозвыставка; В новой Каховке; Ансамбль народного танца; Снова в родной семье
  — В дни всенародной скорби; Великое прощание; Корейский ансамбль
  — Творчество юных; Сельский универмаг; Быт шахтёров; Город бессмертной славы
  — Украинская ССР
  — В Советском Закарпатье
  — В дружной семье; Живи, Украина
  — В Крымской степи
  — Богатая осень; Третья Днепровская
  — Весна студенческая; Киев аплодирует мастерам ГАБТ; Тепло родного дома; Украина, 1960
  — Бессмертие Кобзаря; На Тарасовой земле; Киев — город-герой; Дорога солнца
  — За работу, товарищи!; Поют канадцы; Совесть хлебороба
  — Откровенный разговор; Слава женщинам Украины; Помните об этом; Мы стали друзьями; Мир обращен к солнцу
  — В семье вольной, единой; Легенда о Шелкограде; На пути в Токио; Я принадлежу человечеству; Бессмертие подвига
  — Слово о Ванде Василевской; Чтобы колосилась нива; Наш хлеб
  — Цветы для всех; Друзья-соперники; Днепр; Осень пришла; Гуцульская свадьба
  — Вечно живой; Днепровская баллада
  — Незабываемое; Молодцы; Так начиналась «Искра»
  — Вечная тайна; В степи под Ахтыркой
  — Бессмертное мгновение; Диалог с секретарём райкома; Побратимы Василия Теркина; Пять героических лет
  — Мы — советские; Кинорежиссёр В. Ивченко
  — Роменская мадонна (совместно с Ф. Каминским)
  — 70 славных лет; Для тебя, человек; Добрый день, сестра; Любите преданно и разумно
  — Всадники; Село шагает в будущее
  — Хлеборобскому роду нема переводу
  — Всё лучшее — детям; Новь Волновахского села; Микола Бажан
  — Славику и всем детям; Юрий Смолич. Рассказ о непокое
  — Улыбнись, малый

Награды и премии 
 медаль «За оборону Сталинграда» (1943)
 орден Отечественной войны II степени (22 сентября 1944)
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)
 медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)
 Сталинская премия третьей степени (1952) — за кинокартину «Цветущая Украина»
 медаль «За оборону Киева» (1961)
 медаль «За трудовую доблесть» (1981)

Примечания

Литература 
 
 
 
   (содержит аннотацию 38 работ И. Кацмана 1941—1946 годов)

Ссылки 
 Кацман Исаак Соломонович  // Энциклопедический проект «Личности»
  та же статья на укр. яз. 

Фронтовые кинооператоры Великой Отечественной войны
Кинодокументалисты
Персоналии:ЦСДФ
Члены Союза кинематографистов СССР